Георг Хладні (1637—1692) — угорський і німецький протестантський богослов.
 Ернст Хладні (1756—1827) — німецький фізик та дослідник метеоритів, основоположник експериментальної акустики, музикант, іноземний член-кореспондент Петербурзької АН.
 Йоганн Мартін Хладні (1710—1759) — німецький протестантський богослов, філософ та історик.
 Мартін Хладні (1669—1725) — німецький лютеранський богослов і духовний письменник.

 Закон Хладні
 Фігури Хладні
 5053 Хладні — астероїд головного поясу.